Parker är ett engelskt efternamn, som också används som förnamn.

Personer med förnamnet Parker
Parker Griffith
Parker Johnstone
Parker Lundgren
Parker Posey

Personer med efternamnet Parker
Abel Parker Upshur
 Adrian Parker
Alan Parker, flera personer
 Alan Parker (musiker)
 Alan Parker (regissör)
Alton B. Parker
Andrea Parker
Andy Parker
Annise Parker

 Ben Parker, flera personer
Ben Parker (fotbollsspelare)
 Bernard Parker
 Bobby Parker
 Bonnie Parker
 Brant Parker
 Bridget Parker

 Camilla Parker Bowles, se Camilla av Storbritannien
 Candace Parker
 Casey Parker
 Cecil Parker
 Charlie Parker
 Clifford Parker Robertson III, se Cliff Robertson
 Cornelia Parker
 Craig Parker
 Cynthia Ann Parker

 Denise Parker
 Dorothy Parker

 Edna Parker
 Edwin Parker Twombly, Jr., se Cy Twombly
 Eleanor Parker
 Ernie Parker

 Francis Parker Yockey
 Frank Parker
  Fred Parker, pseudonym för Gunnar Örnulf

 George Parker
 Gilbert Parker
 Graham Parker

Horatio Parker (1863–1919), amerikansk tonsättare och organist
 Hyde Parker, flera personer
 Hyde Parker (1786–1854)
 Hyde Parker (1714–1782)
 Hyde Parker (1739–1807)

 Ivy Parker

 Jack Parker
 Jane Boleyn (född Parker)
 Jason Parker
 Jean Parker
 Jesper Parker
 Jim Parker
 Joel Parker
 John Parker Hale
 John Henry Parker
 John M. Parker
 John Robert Parker Ravenscroft, se John Peel

Kay Parker
Kelly Parker

 Lawrence Christopher Parker, se KRS-One

 Maceo Parker
 Mary-Louise Parker
 Matthew Parker

 Nahum Parker
 Nathaniel Parker

 Oliver Parker

 Parley Parker Christensen
 Peter Parker, flera obeskrivna personer
 Philip M. Parker

Quanah Parker

 Ray Parker Jr.
 Richard E. Parker
 Riddick Parker
 Robert Parker
 Robert Parker (astronaut)
  Robert Leroy Parker, se Butch Cassidy
 Roger Parker

 Sarah Jessica Parker
 Scott Parker
 Sean Parker
 Sidney Parker
 Stephanie Parker
 Steve Parker
 Suzy Parker

 Theodore Parker
 Theodore A. Parker
 Tom Parker
 Tom Parker (sångare)
 Tony Parker
 Trey Parker

 William Anthony Parker White, se Anthony Boucher
 William Kitchen Parker

Fiktiva personer
Ben Parker
May Parker
May Parker, se Faster May
Peter Benjamin Parker (Spider-Man)
Parker Scavo
Richard och Mary Parker

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken